«Бабы» — советский художественный фильм-драма 1940 года. Единственная режиссёрская работа Владимира Баталова.

Сюжет 
О колхозниках Приволжья, создавших первую рыболовецкую женскую бригаду. Во главе становится Варвара — тихая и мягкая женщина, страдающая от измен мужа Степана. При подведении итогов её бригада опережает мужскую. И это заставляет Степана посмотреть на жену другими глазами.

В ролях 
 Алла Тарасова — Варвара Кладова
 Андрей Абрикосов — Степан Степанович Кладов
 Эмма Цесарская — Ольга
 Владимир Баталов — Терентий Казанок
 Нина Петропавловская — Паша Лось
 Алексей Долинин — Ваня Сомов
 Василий Новиков — Духов
 Иван Юдин — Кискин
 Инна Фёдорова — Любка (нет в титрах)
 Александра Данилова — член рыболовецкой бригады

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Мария Смирнова
 Режиссёр: Владимир Баталов
 Оператор: Александр Гальперин
 Художник: Иосиф Шпинель
 Композитор: Лев Шварц

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1940 года
Чёрно-белые фильмы СССР